Hey Ya! – singolo degli OutKast del 2003
 Hey Ya – singolo degli Sleep Token del 2018